Коробково — название населённых пунктов:

Россия 
 Коробково — село в Навашинском районе Нижегородской области.
 Коробково — деревня в Бугульминском районе Республики Татарстан.